

Niemcy 
 Schleife – dzielnica miasta Rendsburg
 Schleife – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Schleife – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz